Samalari (Sama-Lari, Makasae für Banyanbaum) ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Osttimor:

 ein Suco, Aldeia und Ort im Verwaltungsamt Baucau, siehe Samalari (Baucau)
 ein Suco, Aldeia und Ort im Verwaltungsamt Laga, siehe Samalari (Laga)
 ein Suco im Verwaltungsamt Baguia, siehe Samalari (Baguia)
 eine Aldeia und ein Ort im Suco Iliai (Verwaltungsamt Lautém), siehe Samalari (Ililai)
 eine Aldeia im Suco Ossorua (Verwaltungsamt Ossu), siehe Ossorua
 ein Ort im Suco Afaloicai (Verwaltungsamt Baguia), siehe Afaloicai (Baguia)
 ein Ort im Suco Afaloicai (Verwaltungsamt Uatucarbau), siehe Afaloicai (Uatucarbau)
 ein Ort im Suco Nahareca (Verwaltungsamt Ossu), siehe Nahareca